Herman Baar peut faire référence à :
 Herman Baar (1826-1904), un rabbin et un professeur
 Herman Baar (1911-2006)

Références